

Persone
 Charles Jourdain – filosofo e letterato francese
 Francis Jourdain – pittore, disegnatore e designer francese
 Philip Jourdain – logico britannico

Altro
 Jourdain – stazione della Metropolitana di Parigi